Alameda est un toponyme espagnol et portugais dont l'utilisation remonte à la conquête musulmane de l'Hispanie et désigne étymologiquement une peupleraie puis une large allée bordée d'arbres.

Toponymie

Brésil 
 Alameda São Boaventura, principale avenue de la commune de Niterói

Canada 
 Alameda, ville du sud-est de la Saskatchewan

Chili 
 , appellation locale de l'Avenida del Libertador Bernardo O'Higgins, principale avenue de Santiago du Chili

Espagne 
 Alameda, une commune de la province de Malaga

D'autres toponymes utilisent le terme d'Alameda
 Alameda de Osuna, quartier de Madrid et nom de la station de métro qui y est située
 Alameda de la Sagra, commune de la province de Tolède
 La Alameda de Gardón, commune de la province de Salamanque
 Santa María de la Alameda, commune de la Communauté autonome de Madrid
 Torres de la Alameda, commune de la Communauté autonome de Madrid
 Alameda del Valle, commune de la Communauté autonome de Madrid
 Alameda de Hércules, promenade de Séville
 Alameda de Pontevedra, promenade de Pontevedra

États-Unis 
 Alameda, ville de Californie
 Comté d'Alameda, comté de Californie où est située la ville du même nom

Mexique 
 Alameda Central, un parc réputé de Mexico

Portugal 
 Alameda Dom Alfonso Henriques, place et espace vert public de Lisbonne
 Alameda, station de métro située sur la place du même nom

Musique 
 Alameda, groupe de rock progressif espagnol

Homonymie de toponyme